Натан Григорьевич Базилевский-Блюмкин (Блюмкин; 1897—1965) — русский советский  и журналист. Брат Я. Г. Блюмкина.

В 1921—1922 рядовой Первой Конной армии. В 1920—1923 учился в Екатеринославском университете. Начал печататься в 1923 как журналист. Работал в газетах «Рабочая газета», «Пролетарий», «Труд». Член Союза писателей с 1934.

С июля 1941 боец «писательской роты». 5 октября 1941 контужен и ранен в бою, в январе 1942 уволен в запас по состоянию здоровья. С 1944 снова в рядах Советской Армии, участвовал в освобождении Румынии.

Его пьесы ставились, в частности, в Саратовском драматическом театре, Ал. Львовичем Грипичем поставлена пьеса «Закон Ликурга» (по Т. Драйзеру) , Г. А. Товстоногов в 1951 году поставил эту пьесу в Театре им. Ленинского комсомола . Ставился спектакль и в Театре Российской армии в Москве .

Творчество 
 В пьяную минуту (рассказ) 1930
 Мобилизация чувств (комедия) 1933 (пьеса ставилась в Москве реж. С. Ю. Урбахом)
 Закон Ликурга (пьеса) 1934, по мотивам произведения Т. Драйзера «Американская трагедия»..
 Мешок соблазнов (по М. Твену) 1949

Литература 
 Писатели Москвы участники Великой Отечественной войны. М., 1997

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100127100255/http://www.ksu.ru/f10/publications/newdrama/razdel_4/article_3.php

Писательская рота